Riccardo Brugnara – rugbista a 15 italiano
Luigi Brugnara – politico italiano